Maraton kobiet podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniu 7 sierpnia 2021. Do rywalizacji przystąpiło 88 sportowców. Mistrzynią olimpijską została Kenijka Peres Jechirchir, wicemistrzynią jej rodaczka Brigid Kosgei, a brąz zdobyła Amerykanka Molly Seidel.

Był to X maraton olimpijski kobiet.

Wprowadzenie 
W 2019 podjęto decyzję, aby bieg maratoński rozegrać w położonym na północy Japonii Sapporo, z obawy przed zbyt wysokimi temperaturami panującymi na początku sierpnia w Tokio. Jednak czas igrzysk olimpijskich na Hokkaido był ponadnormatywnie upalny. O godzinie 6:00 7 sierpnia 2021, gdy maratończycy startowali, temperatura w Sapporo wynosiła 25 °C, o 8:30, gdy najlepsze zawodniczki kończyły bieg, wynosiła 29 °C, podczas gdy w Tokio termometry wskazywały wówczas 28 °C o 6:00 i 30 °C o 8:30. Wilgotność w Sapporo wyniosła 84% podczas startu i 67% o 8:30.

Organizacja zawodów w Sapporo spotkała się z protestami części mieszkańców miasta ze względu na pandemię COVID-19 i wzrost liczby zakażeń w okresie poprzedzającym igrzyska.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9)

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualny rekord świata i rekord olimpijski były następujące:

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

maraton